Penthouse se poate referi la:

Penthouse (apartament), un tip de apartament de lux
Penthouse (revistă), o revistă pentru bărbați
Penthouse (film), un film din 1933 cu Warner Baxter și Myrna Loy
The Penthouse, un film din 1967 cu Suzy Kendall și Terence Morgan
The Penthouse (film din 2010), un film din 2010 cu Rider Strong
Penthouse (album), un album de Luna